Darabos Pál (1911–1982) gyermekgyógyász
 Darabos Pál (1931–2012) könyvtáros, irodalomtörténész